Код Голея может означать:
 Двоичный код Голея
 Троичные коды Голея